Attlee ist der Name einer britischen Politikerfamilie. Die bekanntesten Mitglieder sind:

 Clement Attlee (1883–1967), Premierminister des Vereinigten Königreiches von 1945 bis 1951
 John Attlee, 3. Earl Attlee (* 1956), britischer Politiker (Conservative Party) und Peer
 Martin Attlee (1927–1991), Politiker und Sohn von Clement Attlee

Siehe auch:
 Earl Attlee, ein nach der Familie benannter britischer Adelstitel
 Attlee-Gletscher, Gletscher auf der Antarktischen Halbinsel
 Atlee
 Kabinett Attlee